Vignes Waran ist der Familienname folgender Personen:

 Sashina Vignes Waran (* 1988), französische Badmintonspielerin
 Teshana Vignes Waran (* 1989), französische Badmintonspielerin